Le mot rhino peut renvoyer à :
 « Rhino », une abréviation de rhinocéros ;
 RHINO, le plus vieux squat de Genève (Suisse) ;
 « Rhino », pseudonyme du catcheur américain Terry Gerin ;
 Un rhino est un véhicule Space Marine dans l'univers Warhammer 40K ;
 Le Rhino est une marque de char d'assaut récurrente dans la série Grand Theft Auto ;
 Le Rhino, un personnage de l'univers Marvel Comics.
 Une "rhino" est l’apocope de Rhinopharyngite en Médecine générale ;
 Le char Rhino, char d'assaut de la Seconde Guerre mondiale.

Musique  
 Rhino, batteur du groupe de heavy metal américain Manowar ; 
 Rhino Bucket, un groupe de hard rock américain formé à Van Nuys, Californie ; 
 Rhino Entertainment, un label indépendant.

Cinéma
 Rhino (Ukrainien: Носоріг, romanisé: Nosorih), film d'Oleg Sentsov (2021).

Sport
Le HC Rhino est un club de handball belge situé à Turnhout, en Province d'Anvers, club très réputé par la section dame qui évolue actuellement en D1 Belge.

Informatique 
 Rhino, un moteur Javascript de Mozilla ;
 Rhino Studios, une entreprise japonaise de développement de jeux vidéo ;
 Rhino, surnom d'un logiciel de CAO.

Voir aussi 
 Rhinoplastie, une opération chirurgicale concernant le nez ;
 Rhinovirus, virus retrouvé principalement dans les voies respiratoires ;
 .